Une sérénade pour cordes, est une composition musicale sans forme fixe. Elle est traditionnellement écrite pour un orchestre à cordes qui se compose de premiers violons, seconds violons, altos, violoncelles et contrebasses.

Liste de sérénades pour cordes 
 Sérénade pour instruments à cordes et basse continue de Heinrich Biber.
 Sérénade pour cordes en mi majeur, B. 52 (op. 22) de Dvořák. Une œuvre en cinq mouvements composée en 1875.
 1. Moderato 2. Tempo di Valse 3. Scherzo - Vivace 4. Larghetto 5. Finale - Allegro vivace
 Sérénade pour cordes en ut majeur, op. 48 de Tchaïkovski.
 Sérénade pour cordes en mi mineur, op. 20 d’Edward Elgar. En trois mouvements. Composé en 1892.
 1. Allegro piacevole. 2. Larghetto. 3. Allegretto.
 Sérénade pour cordes (Serenade for Strings) de Nigel Keay (2002). Sa durée est d'environ 17 minutes et elle est dédiée à Valérie Baisnée. En quatre mouvements.
 1. Moderato. 2. Allegro. 3. Adagietto. 4. Vivo.

Serenade